Vamp kan syfta på:

Vamp – en stereotyp av en typ av kvinna
Vamp (musik) – ett improviserat ackompanjemang
Vamp (musikgrupp) – en norsk musikgrupp
VAMP (musikförening) – en musikförening
VaMP – ett förarlöst fordon